Военачальники азербайджанской национальности различной государственной принадлежности (Российская империя, Азербайджанская Демократическая Республика, Азербайджанская ССР и Союз ССР), а также офицеры армии АДР различных национальностей, подвергшихся политическим репрессиям в 1920—1950-х годах со стороны советских органов государственной власти.

Список

А

В

Г

Д

К

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ш

Э

Примечания

Литература 
 Шамистан Назирли. Расстрелянные генералы Азербайджана. — Баку, 2006

Военачальники Азербайджана
В